Richard Brocklesby peut faire référence à :

 Richard Brocklesby (1722-1797), médecin
  (1636–1714), un pasteur